Andreas Müller (1630-1694) – niemiecki orientalista
 Andreas Müller (ur. 1962) – piłkarz niemiecki
 Andreas Müller (ur. 1979) – austriacki kolarz